

Geografia 
Merlo – città argentina nella provincia di Buenos Aires
Merlo – città argentina nella provincia di San Luis
Partido di Merlo – dipartimento dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires

Persone 
Beatrice Merlo – calciatrice italiana
Carlo Giuseppe Merlo –  architetto e ingegnere italiano
Claudio Merlo – calciatore e allenatore italiano
Clemente Merlo – dialettologo italiano
Domenico Merlo – politico italiano
Enrica Merlo – pallavolista italiana
Felice Merlo – docente e politico italiano
Francesco Merlo – giornalista italiano
Gianni Merlo – giornalista italiano
Gino Merlo – calciatore italiano
Giorgio Merlo – politico italiano
Giuseppe Merlo – tennista italiano
Liliana Merlo – danzatrice e coreografa italiana
Luis Merlo – attore spagnolo
Marco Merlo – calciatore italiano
Michele Merlo – ciclista italiano
Michele "Mike" Merlo – criminale italiano
Omar Merlo – calciatore argentino
Paolo Merlo – pallavolista italiano
Piero Merlo – calciatore italiano
Pietro Merlo – glottologo italiano
Reinaldo Merlo – calciatore e allenatore argentino
Rick Merlo – pallanuotista statunitense
Ricardo Merlo – politico italiano
Shalimarie Merlo – pallavolista portoricana

Altro 
Merlo (Turdus merula) – uccello della famiglia dei Turdidi
Merlo – elemento dell'architettura militare
Merlo – industria italiana del settore metalmeccanico
Merlo – figura araldica